Stadtvilla steht für:

 die römische Villa urbana
 Stadtvilla, seit dem 18. Jahrhundert entstehende Villen in vorstädtischer Lage, siehe Villa
 Stadtvilla, heute meist Umschreibung für ein Mehrfamilienwohnhaus in gehobener Ausstattung